Heikki Paasonen ist der Name folgender Personen:

* Heikki Paasonen (Ethnologe) (1865–1919), finnischer Ethnologe 
 Heikki Paasonen (Moderator) (* 1983), finnischer Fernsehmoderator